Squamaria može označavati:
 Squamaria (Plantae) Zanardini, rod crvenih algi iz portodice Peyssonneliaceae
 Squamaria (Animalia), fosilni rod ramanonožaca (Brachiopoda) iz porodice Productidae.